Der Begriff Tutong steht für:

eine Stadt in Brunei, siehe Tutong (Stadt)
einen Distrikt in Brunei, siehe Tutong (Distrikt)
einen Fluss in Brunei, siehe Tutong (Fluss)
einen Volksstamm in Brunei, siehe Tutong (Ethnie)
eine Sprache in Brunei, siehe Tutong (Sprache)